Nurkic oder Nurkić ist der Familienname der folgenden Personen:

 Elmin Nurkić (* 1991), schwedisch-bosnischer Fußballspieler 
 Jusuf Nurkić (* 1994), bosnisch-herzegowinischer Basketballspieler
 Sahbaz Nurkic, Schachspieler 
 Shanna Danitsa Nurkic (* 1994), Schweizer Sängerin, Produzentin und Songwriterin